Чемпионат США по кёрлингу среди смешанных команд 2019 проводился с 24 по 30 марта 2019 года в городе Денвер (штат Колорадо). Чемпионат проводился в 45-й раз, в 3-й раз в штате Колорадо и во 2-й раз в Денвере.

Победитель чемпионата получал право выступать как смешанная сборная команда США на чемпионате мира 2019.

В чемпионате принимало участие 10 команд (состоящих из двух мужчин и двух женщин; микст; ).

Чемпионом стала команда Grand National 1 (Potomac, штат Мэриленд; скип Hunter Clawson, ставший чемпионом во 2-й раз; команда из штата Мэриленд стала чемпионом впервые), выигравшая в финале у команды Grand National 2 (Рочестер, штат Нью-Йорк; скип Кейтлин Пулли). Бронзовые медали завоевала команда Dakota Territory (Фарго, штат Северная Дакота); скип Evan Workin).

Формат соревнований

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 команды, выходящие в плей-офф
 команды, выходящие в тай-брейк за выход в плей-офф с 4-го места

Тай-брейк

Плей-офф 

Полуфиналы. 29 марта, 19:30

Матч за 3-е место. 30 марта, 14:00

Финал. 30 марта, 14:00

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат США по кёрлингу среди мужчин 2019
 Чемпионат США по кёрлингу среди женщин 2019
 Чемпионат США по кёрлингу среди смешанных пар 2019

Спорт в США в 2019 году
Чемпионаты США по кёрлингу среди смешанных команд
Спортивные соревнования в Денвере
Март 2019 года